Бунго:

 Бунго — бывшая форма литературного японского языка.
 Бунго — бывшая провинция в Японии.
 Бунго — пролив между островами Кюсю и Сикоку (Япония).
 Бунго — округ в Индонезии.
 Бунго — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
  — город в Индонезии.
  — бывший округ в Индонезии.
  — африканский фрукт (Saba comorensis) из семейства Кутровые (Apocynaceae).